1991 Голяма награда на Испания е 21-вото за Голямата награда на Испания и четиринадесети кръг от сезон 1991 във Формула 1, провежда се на 29 септември 1991 година на пистата Каталуня в Барселона, Испания.

Състезание

Класиране след състезанието 

 Генерално класиране при пилотите

 Генерално класиране при отборите

   Забележка : И в двата вида класиране са включени само първите пет позиции.

Източници 
 

Голяма награда на Испания